Папагајос има више значења:

 Папагајос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Папагајос, Ехидо Папагајос (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику